Блатњице могу бити:

 Блатњице (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Блатњице (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република